Kochendorf ist ein Ortsname:

 Kochendorf (Bad Friedrichshall), Ortslage der Stadt Bad Friedrichshall, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Kochendorf (Windeby), Hauptort der Gemeinde Windeby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
Adelsgeschlecht:
Herren von Kochendorf 
Greck von Kochendorf
Weiteres:
Kleinkastell Kochendorf, römische Befestigung
 Salzbergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf, Bergwerk
Siehe auch:
 Kochsdorf